

Вельке Козмаловце — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Мале Козмаловце — село, громада округу Левіце, Нітранський край.